AJW Noato del torneo (新人王決定トーナメント), es un título otorgado por All Japan Women's Pro-Wrestling, a partir de 1975, quien fue la primera en recibirlo fue Llave Yukari y con el segundo lugar de Maki Ueda.

Título 
El título es para los que ingresan en All Japan Women's Pro-Wrestling, debutando por primera vez como novatos, teniendo en cuenta que es una regla general del torneo, y principalmente entregado a aquellos que inician en el AJW Junior Championship. Entrega de medallas de oro y trofeos.

Primera generación

Segunda generación

Tercera generación

Cuarta generación

Vases también 
Yumi Ogura
Kazue Nagahori
Mika Komatsu
All Japan Women's Pro-Wrestling
AJW Junior Championship
Keiko Nakano
Manami Toyota

Enlaces externos 
http://centrodeartigos.com/revista-digital-educacion-tecnologia-educativa/contenido-1620.html
http://centrodeartigos.com/revista-digital-educacion-tecnologia-educativa/contenido-1616.html
http://www.wrestling-titles.com/japan/zenjo/ajw-j.html

All Japan Women's Pro-Wrestling
Torneos de lucha libre profesional